Джесика Ан Симпсън () е американска певица и актриса. Родена е на 10 юли 1980 в Абилийн, Тексас. По-голяма сестра е на Ашли Симпсън.

Дискография

Студийни албуми 
 1999: Sweet Kisses
 2001: Irresistible
 2003: In This Skin
 2004: Rejoyce: The Christmas Album
 2006: A Public Affair
 2008: Do You Know
 2010: Happy Christmas

Компилации 
 2002: This Is the Remix
 2010: Playlist: The Very Best of Jessica Simpson

Сингли 
 1999: I Wanna Love You Forever
 2000: Where You Are
 2000: I Think I'm in Love with You
 2001: Irresistible
 2001: A Little Bit
 2003: Sweetest Sin
 2003: With You
 2004: Take My Breath Away
 2004: Angels
 2005: These Boots Are Made for Walkin'''
 2006: A Public Affair 2006: I Belong to Me 2008: Come On Over 2008: Remember That Видео албуми 
 2002: Dream Chaser 2004: Reality Tour Live Видеоклипове 

 Турнета 
 2001: DreamChaser Tour 2004: Reality Tour Продукти 
 Аромати 
 2004: Dessert 2008: Fancy 2009: Fancy Love 2010: Fancy Nights 2011: I Fancy You''

Филмография

Награди и Номинации

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт
 
 Джесика Симпсън в MySpace
 
 Джесика Симпсън в People.com

Американски певици
Американски поп певци
Изпълнители на Кълъмбия Рекърдс
Американски актриси
Германци в САЩ
Тексасци